

Irrigation 
 Une levada est un canal d'irrigation ou un aqueduc sur l'île portugaise de Madère.

Patronyme 
 Iouri Levada (1930-2006), sociologue soviétique, considéré comme le fondateur de la sociologie en Union soviétique.
 Centre analytique Levada, un think-tank russe nommé en hommage à Iouri Levada.
 William Joseph Levada (1936-2019), cardinal américain, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, président de la Commission théologique internationale et président de la Commission pontificale biblique.